

Nom commun  
 L'amer, une des saveurs primaires du goût, typique de l'amertume.
 Un amer désigne de manière générique une liqueur apéritive fabriquée à partir de l'infusion de plantes amères.
 Un amer est un point de repère fixe et identifiable sans ambiguïté utilisé pour la navigation maritime.

Prénom 
Amer (, ) est un prénom arabe masculin.

Patronyme 

 Abdel Hakim Amer (1919-1967), militaire et homme politique égyptien ;
 Baser Amer (1992-), joueur de basket-ball philippin ;
 Entissar Amer (1956-), femme politique égyptienne, épouse d'Abdel Fattah al-Sissi et première dame d'Égypte depuis 2014 ;
 Ghada Amer, peintre égyptien ;
 Kareem Amer, blogger égyptien ;
 Mohamed Amer, (1997-), escrimeur égyptien ;
 Tassadit Amer (1995-), lutteuse algérienne

Ce patronyme est particulièrement répandu en Égypte.

Nom de tribu 
 Les Amers ou Benis Amers sont une tribu arabe en Algérie. 
 Les Benis Amers sont un groupe arabophone d'Erythrée, des nomades du peuple Beja.

Toponymes 

 Amer, commune de Catalogne, dans le piémont pyrénéen ;

 Amer, rivière néerlandaise située dans la province du Brabant-Septentrional.

Autres 
 Ministère A.M.E.R., groupe de rap français originaire de Sarcelles
 Amer, film de Hélène Cattet et Bruno Forzani sorti en 2010

Notes et références 

Patronyme égyptien